Ума́ров — фамилия, образованная от мужского имени Омар (Умар, Амар), что в переводе с арабского означает «жизнь», «долгожитель».

Известные носители

А 
 Умаров, Абдухамид (1921 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Умаров, Акобир Козихонович (1936—2018) — советский и таджикский государственный деятель.
 Умаров, Акрамжон (род. 1994) — киргизский футболист.
 Умаров, Аскар Куанышевич (род. 1976) — казахстанский государственный и политический деятель, министр информации и общественного развития Казахстана.
 Умаров, Аслуддин (род. 1972) — российский боксёр.

Г 
 Умаров, Гаджи Магомедович (род. 1985) — российский тхэквондист.

Д 
 Умаров, Доку Хаматович (1964—2013) — чеченский полевой командир и террорист, амир Имарата Кавказ.
 Умаров, Джамбулат Вахидович (род. 1969) — министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

Е 
 Умаров, Ерхан Булатжанович (род. 1979) — казахстанский государственный и политический деятель, аким Актобе.

Ж 
 Умаров, Жаа Алиевич — российский тренер по вольной борьбе.

И 
 Умаров, Ирмет (1914—1981) — советский партийный деятель.
 Умаров, Ислам Султанович (род. 1934) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

К 
 Умаров, Кайрат Ермекович (род. 1963) — казахстанский государственный деятель, дипломат.
 Умаров, Калила Нематович (род. 1957) — казахский кинорежиссёр-документалист.

М 
 Умаров, Мамихан Мухадиевич (1977—2020) — австрийский интернет-блогер чеченского происхождения.
 Умаров, Махмуд Бедалович (1924—1961) — советский стрелок из пистолета.
 Умаров, Мовлди Абдул-Вахабович (1921—1943) — Герой России.
 Умаров, Муйдинджан (1911 — после 1971) — Герой Социалистического Труда.
 Умаров, Муса Нажмудинович (1953—2022) — член Совета Федерации РФ, генерал-майор МВД.
 Умаров, Мухади Умарович (род. 1941) — российский учёный, доктор наук, профессор.

О 
 Умаров, Осман Рамазанович (род. 1990) — российский и азербайджанский футболист.
 Умаров, Отабек Мухаммадалиевич (род. 1984) — узбекистанский общественный и спортивный деятель.

П 
 Умаров, Пазлу Саидович (1949—2022) — советский борец греко-римского стиля, тренер.

Р 
 Умаров, Ризван Сарутдинович (род. 1993) — азербайджанский и российский футболист.
 Умаров, Рустам Маликович (род. 1984) — узбекский мини-футболист.

С 
 Умаров, Салих Хусанович (1921—1995) — Герой Советского Союза.

Ф 
 Умаров, Фахриддин Аслпулат оглы (1924—2007) — узбекский певец.

Ш 
 Умаров, Шохбоз (род. 1999) — узбекский футболист.
 Умаров, Шадман Умарович (1918—1984) — Герой Советского Союза.

У 
 Умаров, Улугбек Юнусович (род. 1958) — узбекский машинист экскаватора, Герой Узбекистана.



См. также